Benchmark Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Benchmark Mountain (Arizona)
 Benchmark Mountain (Washington)